Насад — тип давньоруського човна, без палуби, з високими набитими бортами.
 Насад — основа, на якій тримається ящик воза, аналог автомобільного моста.
 Насад — діалектна назва перекладини між копилами, якого укріплюються полозки в санях (інша назва оплінь).